Сесчорі () — комуна в Румунії, у повіті Алба.
 Сесчорі () — село в Румунії, у повіті Алба. Адміністративний центр комуни Сесчорі.
 Сесчорі () — село в Румунії, у повіті Брашов. Входить до складу комуни Реча.